Risa kan syfta på:

 Risa (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Risa, Leksand –  en by i Leksands socken
 Risa, Mora –  en by i Mora
 Risa (vattendrag i Norge, Akershus fylke), 
 Risa (vattendrag i Norge, Buskerud fylke), Ringerike, 
 Desa Risa, administrativ by, Indonesien

Robotskapade Norgeförgreningar